Barthold Henrik Lulofs (1787-1849), schrijver, dichter en hoogleraar in Groningen
 Johan Lulofs (1711-1768), wiskundige, astronoom en hoogleraar in Leiden
 Frank Lulofs (1919-2003), Neerlandicus, Mediëvist en hoogleraar in Groningen
 Madelon Székely-Lulofs
 Marie Muller-Lulofs